George Hirst ist der Name folgender Personen:

* George Hirst (Cricketspieler) (1871–1954), englischer Cricketspieler
 George Hirst (Rugbyspieler) (1890–1967), walisischer Rugbyspieler 
 George Hirst (Fußballspieler) (* 1990), englischer Fußballspieler
 George K. Hirst (1909–1994), US-amerikanischer Virologe